Raudujävri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raudujävri (sjö, lat 69,80, long 28,15), Lappland, 
 Raudujävri (sjö, lat 69,45, long 27,20), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar